AlterGeo (геосоциальный сервис)
 AlterGeo (компания)